Guido Castelnuovo, né le  à Venise et mort le  à Rome, est un mathématicien et statisticien italien ;
 Guido Castelnuovo, né à Turin, le , est un historien médiéviste franco-italien.